Эта страница содержит сравнение как систем отслеживания ошибок, так и систем управления проектами.

Системы управления проектами

Системы отслеживания ошибок

Распределённые системы отслеживания ошибок

См. также 
 Служба технической поддержки
 Система отслеживания ошибок

Примечания

Ссылки 
 
 Open Source Issue Tracking Software in Java
 Discussions comparing issue tracking systems

Системы отслеживания ошибок
Управление проектами
Техническая поддержка